

Astronomia 

 T3 – sottoclasse della classificazione stellare
 Programma T3 – programma di ricerca di comete

Codici 

 T3 – codice vettore IATA di Eastern Airways

Matematica 
 Spazio T3 – spazio regolare

Sigle
 TG3 – telegiornale di Rai 3 (siglato T3 tra il 1999 e il 2000)

Medicina 
 T3 – altro nome della glicoproteina CD3
 T3 – triiodotironina, ormone
 T3 – terza vertebra toracica
 T3 – terzo nervo spinale toracico

Altro 
 Sojuz T-3 – missione del programma Sojuz
 Tatra T3 – modello di tram